Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Florin Segărceanu 6-1, 3-6, 7-6

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Heinz Günthardt /  Víctor Pecci (primo turno)

 Mark Dickson /  Wojciech Fibak (semifinali)
 Marcos Hocevar /  Cássio Motta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1983